Ла Преса, Ла Пресита има више значења:

 Ла Преса, Ла Пресита (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Преса, Ла Пресита (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику